Kiev — capital e maior cidade da Ucrânia
 Principado de Kiev — federação frouxa de tribos eslavas do Leste Europeu dos séculos IX ao XIII, sob o reino da dinastia de Rurik
 Oblast de Kiev, ou Oblast de Quieve — província (oblast) ucraniana
 2171 Kiev — asteroide da cintura principal
 Classe Kiev — classe de cruzadores porta-aviões da União Soviética
 Porta-aviões soviético Kiev — primeiro porta-aviões da classe Kiev
 Frango à Kiev — prato muito conhecido e tradicional das culinárias russa e ucraniana
 Kiev Connolly

Esporte 
 Futbolniy Klub Dynamo Kyiv, Dínamo de Kiev ou Dínamo de Quieve — clube ucraniano de futebol
 Futbolniy Klub Arsenal — ou Arsenal Kiev — clube ucraniano de futebol
 Spartak Kiev — clube ucraniano de handebol

Desambiguação